Az 1981-es női kosárlabda-Európa-bajnokságot Olaszországban rendezték 1981. szeptember 13. és szeptember 20. között. A kontinenstornán 12 csapat vett részt. A tornát a szovjet válogatott nyerte, a magyar csapat kilencedik lett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadik és negyedikek az 5–8., az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1981-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokság

1981
Európa-bajnokság N